League of Ireland (1922/1923) była 2. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Irlandii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna St. James's Gate FC. Nowym mistrzem Irlandii został zespół Shamrock Rovers. Tytuł króla strzelców zdobył Bob Fullam, który w barwach klubu Shamrock Rovers strzelił 27 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 League of Ireland Premier Division

Bibliografia 
 

1922 w Irlandii
1922 w piłce nożnej
1923 w Irlandii
1923 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Irlandii